Woltersdorf peut faire référence à :
 Woltersdorf, commune allemande de l'arrondissement de Lüchow-Dannenberg, en Basse-Saxe ;
 Woltersdorf, commune allemande de l'arrondissement d'Oder-Spree, en Brandebourg ;
 Woltersdorf, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.